Петриківський розпис — українське декоративно-орнаментальне народне малярство.
 Петриківський розпис — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 Петриківський розпис — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.